Steinle ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Steinle († 1628), Bildhauer
 Christa Steinle (* 1951), 1999 bis 2011 Leiterin der Neuen Galerie Graz am Landesmuseum Joanneum
 Edward von Steinle (1810–1886), österreichischer Maler
 Franz Steinle (* 1949), deutscher Jurist und Sportfunktionär
 Friedrich Steinle (* 1957), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Gerd Steinle (* 1958), deutscher Künstler
 Gerd Steinle-Neumann (* 1969), deutscher Geologe
 Heinz Steinle (1922–2018), deutscher Heimatforscher und Mundartschriftsteller
 Holger Steinle (* 1948), deutscher Professor und Flugzeugarchäologe
 Karl-Heinz Steinle (* 1962), deutscher Historiker, Slawist und Aktivist
 Marie-Jeanette Steinle (* 1976), deutsche Reiterin
 Moritz Steinle (* 1983), deutscher Fußballprofi
 Rudolf Steinle (1911–1941), deutscher SA-Führer
 Stefan Steinle (1921–2012), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Theodor Steinle (1775–1824), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Ingolstadt
 Ulla Steinle, deutsche Kanutin

Siehe auch:
 Maschinen- und Armaturenfabrik Steinle & Hartung war eine Armaturenfabrik in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt
 Steinla